Porsche Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe 2015 – czwarty sezon Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe. Rywalizacja rozpoczęła się 24 kwietnia na torze węgierskim torze Hungaroring, a zakończyła 4 października na Torze Poznań. Mistrzostwa bronił Polak Stefan Biliński oraz zespół Lukas Motorsport.

Kalendarz 
Kalendarz serii 2015 zawierła sporo zmian w stosunku do roku ubiegłego, jak i całej historii serii. Po raz pierwszy, aż trzy rundy zaplanowano na Węgrzech, w tym aż dwie na torze Pannónia-Ring, gdzie dotychczas wyścigi odbywały się tylko raz (2. runda sezonu 2012). Obecność serii na Torze Poznań ograniczono z dwóch do jednej rundy, a z kalendarza zniknął tor Slovakiaring. Po raz drugi, seria pojawia się w kraju tzw. Europy Zachodniej - po rundzie na austriackim Salzburgring w sezonie 2014 jest to niemiecki EuroSpeedway Lausitz. Bez zmian pozostała runda na torze Hungaroring, po raz trzeci otwierająca sezon, a także po jednej rundzie na czeskich torach Autodrom Most i Masarykův Okruh.

Lista startowa

Wyniki wyścigów

Linki zewnętrzne 
 

2015 w sportach motorowych
Sezony Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe
2015 na Węgrzech
2015 w Niemczech
2015 w Czechach
2015 w polskim sporcie